Patience aquatique est un nom vernaculaire pouvant désigner indifféremment deux espèces de plantes différentes du genre Rumex : Rumex aquaticus ou Rumex hydrolapathum.

Notes et références 

Nom de plante ambigu